Hash má více významů: 
 Hašovací funkce, resp. její výstup
 #, křížek (znak čísla), mřížka
 Hashtag – typ štítků používaný na mikroblozích nebo na sociálních sítích